Бромáт кáлия — неорганическое соединение, соль щелочного металла калия и бромноватой кислоты с формулой KBrO, бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде. Обладает умеренно-токсическим действием.

Получение 
 Растворение брома в горячем концентрированном растворе гидроксида или карбоната калия:
 
 

 Электролиз раствора бромида калия:
 

 Окисление брома хлоратом калия в горячей разбавленной азотной кислоте:
 

 Окисление брома хлором в растворе гидроксида калия:
 

 Разложение пербромата калия:

Физические свойства 
Бромат калия образует бесцветные кристаллы тригональной сингонии, пространственная группа R 3m, параметры ячейки a = 0,6015 нм, c = 0,8142 нм, Z = 3.

Хорошо растворяется в воде, слабо растворяется в этаноле, не растворяется в ацетоне.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:
 

 Является сильным окислителем:

Применение 
 В качестве разрыхлителя теста (в некоторых странах запрещён) — пищевая добавка Е924 .

Литература 
 
 
 
 

Соли калия